Wettermacher steht für:
 einen Akteur, der das Wetter beeinflusst, siehe Wetterbeeinflussung
 einen für schuldig Befundenen des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Straftatbestands der Wettermacherei, siehe Hexe
 eine spezielle Form des Schamanen

Der Wettermacher steht für:
 Der Wettermacher, 1993 erschienener Erstlingsroman des Schweizer Autors Peter Weber

Die Wettermacher steht für:
 Die Wettermacher, Singspiel von Alfred Koerppen